Franz Joseph Haydn (1732-1809) – celebre compositore austriaco
Michael Haydn (1737-1806) – compositore austriaco, fratello minore di Franz Joseph Haydn
Haydn – cratere del pianeta Mercurio
Orchestra Haydn – istituzione concertistica orchestrale

Pagine correlate 
Hayden – pagina di disambiguazione
Heiden – pagina di disambiguazione
Heijden – pagina di disambiguazione
Heyden – pagina di disambiguazione